Това е списък на кметовете на Горна Джумая, от 1950 година Благоевград, включително изпълняващи длъжността, председатели на общински тричленни комисии и председатели на изпълнителни комитети на Градския общински народен съвет.

Бележки 

 
Благоевград